Der japanische Name Chitose steht für:

 Chitose, Stadt auf Hokkaidō
 Chitose (Ōita), Ort im Distrikt Ōno, Präfektur Ōita
 Chitose (Fluss), auf Hokkaidō

Schiffe:
 Chitose (Schiff, 1898), japanischer Kreuzer
 Chitose (Schiff, 1936), japanischer Flugzeugträger
 Chitose-Klasse

Verkehrsanlagen:
 Flughafen Neu-Chitose
 Bahnhof Minami-Chitose
 Bahnhof Shin-Chitose Kūkō

Chitose ist der Name von
 Chitose Hajime (* 1979), Sängerin
 Chitose Tsuyoshi (* 1898), Karatemeister
 Chitose Yagami (* 1969), Comiczeichnerin